A 2008-as WTCC portugál nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság hatodik fordulója. 2008. július 13-án rendezték meg az Autódromo do Estoril-on, Estorilban, Portugáliában.

Első futam

Második futam

További információk 
 Eredmények

Portugal
Autóversenyzés Portugáliában